Conflicted é uma canção do guitarrista brasileiro Kiko Loureiro. Lançada como single do álbum Sounds of Innocence, no dia 15 de Junho de 2012.

Créditos 
Musicais
Kiko Loureiro - guitarra
Felipe Andreoli - baixo
Virgil Donati - bateria
Técnicos
Dennis Ward - mixagem 
Jürgen Lusky - masterização

Ligações externas 
Site oficial do Kiko Loureiro em português
Baixar o single gratuitamente

Singles de 2012